Swinkels (familienaam), naamsherkomst brouwerijfamilie
 Joannes Swinkels, Bisschop te Paramaribo (19e eeuw)
 Charlotte Swinkels, Nederlands golfer
 Eric Swinkels, Nederlands schutter
 Jef Swinkels, Nederlands atleet
 Peter Swinkels, Nederlands bestuurder
 Robin Swinkels, Nederlands schaker
 Ruud Swinkels, Nederlands voetballer
 Stefan Swinkels, Nederlands musicalacteur

Zie ook 
 Royal Swinkels Family Brewers, Nederlands familiebedrijf